M3 har flere betydninger:
 Cityringen – en metrolinje i København
 Kubikmeter – en måleenhed
 Motorring 3 – en motorvej i Storkøbenhavn
 et pengemængdebegreb - nemlig M2 plus beholdningen af visse andre indlån og gældsbeviser (typisk op til 24 måneder)